Saint-Martin of Sint-Maarten kan verwijzen naar:

Personen 
 een heilige Maarten (Latijn Martinus), Sint Maarten, inzonderheid: 
 meestal Martinus van Tours, 
 de heilige paus Martinus I
 de heilige Martinus van Arades
 Louis-Claude de Saint-Martin, Frans filosoof en mysticus

Geografisch 
Saint-Martin (België), plaats en deelgemeente van de gemeente Jemeppe-sur-Sambre in de Belgische provincie Namen
Sint-Maarten (Franse Antillen) (Saint-Martin), overzees gebiedsdeel (collectivité d'outre-mer) van Frankrijk
Saint Martin (Jersey), een gemeente op het Kanaaleiland Jersey
Saint Martin (Guernsey), een gemeente op het Kanaaleiland Guernsey
Saint-Martin (Fribourg), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Fribourg
Saint-Martin (Wallis), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis

Saint-Martin (Gers)
Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Martin (Hautes-Pyrénées)
Saint-Martin (Pyrénées-Orientales) Saint-Martinois
Saint-Martin (Bas-Rhin)

ook:

Andere 
 Saint-Martin (bier), een bier van de brouwerij Abbaye de Saint-Martin, verbonden aan de Doornikse St.-Maartensabdij

Zie ook 
 Sint-Maarten (doorverwijspagina)